Haughton steht für:

 Haughton (Louisiana), eine Stadt im Bundesstaat Louisiana in den Vereinigten Staaten von Amerika
 Haughton-Krater, einen Krater in Kanada

Haughton ist der Familienname folgender Personen:

 Aaliyah Dana Haughton (1979–2001), US-amerikanische Sängerin, siehe Aaliyah
 Alan Haughton (* 1950), englischer Komponist, Pianist und Music Performer
 Chris Haughton (* 1978), irischer Illustrator und Autor
 Colin Haughton (* 1972), englischer Badmintonspieler
 Graves Haughton (1788–1849), britischer Orientalist
 Gregory Haughton (* 1973), jamaikanischer Leichtathlet
 Sidney Henry Haughton (1888–1982), südafrikanischer Paläontologe und Geologe